Wyschenka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Wyschenka (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Wyschenka (Chmilnyk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Wyschenka (Lityn)

 Dorf (kyrillisch Виженка) in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Wyschenka (Wyschnyzja)

 Nebenfluss des Flusses Wyschnja in der Ukraine, siehe Wyschenka (Wyschnja)
 Nebenfluss des Südlichen Bugs in der Ukraine, siehe Wyschenka (Südlicher Bug)